Porsche Supercup 2015, oficjalnie 2015 Porsche Mobil 1 Supercup – dwudziesty trzeci sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 10 maja na torze Circuit de Catalunya w Hiszpanii a zakończyła się 25 października na torze Circuit of the Americas w Stanach Zjednoczonych. Seria w tym sezonie obejmowała 10 wyścigów (w tym podwójne rundy w Belgii, Włoszech i USA, jednak w ostatnich zawodach odwołano pierwszy wyścig z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych).

Lista startowa 
Źródło: Oficjalna strona Porsche Supercup

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje

Kierowcy

Zespoły

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2015 w sportach motorowych